Ryczywół (gromada w powiecie kozienickim)
 Ryczywół (gromada w powiecie obornickim)